Zbytky (Zásada), osada městyse Zásada v okrese Jablonec nad Nisou
 Přední Zbytky
 Zadní Zbytky
 Zbytky (Polsko), vesnice Zbytków